Denumirea de Mădreț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mădreț, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Mădreț, un sat în comuna Gălăbovo, regiunea Stara Zagora.